Lovin ist der Familienname folgender Personen:
 Fița Lovin (* 1951), rumänische Leichtathletin
 Florin Lovin (* 1982), rumänischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Lowin